Compania Indiilor de Est se poate referi la:

Compania Britanică a Indiilor de Est (fondată în 1600)
Compania daneză a Indiilor de Est (Dansk Østindisk Kompagni) (fondată în 1616)
Compania franceză a Indiilor de Est (Compagnie française des Indes orientales) (fondată în 1600)
Compania Olandeză a Indiilor de Est (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) (fondată în 1602)
Compania portugheză a Indiilor de Est (Companhia da Índia Oriental) (fondată în 1628)
Compania suedeză a Indiilor de Est (Svenska Ostindiska Companiet) (fondată în 1731)

Vezi și
 Indiile de Est
Compania Indiilor de Est (joc video) dezvoltat de  Nitro Games
Compania Indiilor de Vest (dezambiguizare)

Companii comerciale
Companii coloniale